San Juan del Monte kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 San Juan (Metro Manila), ort,

Mexiko 

 San Juan del Monte, Mexiko, Guerrero, Taxco de Alarcón,

Spanien 

 San Juan del Monte, Spanien, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 San Juan del Monte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar